Niemcy:
 Baden-Baden – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia

Inne:
 „Baden-Baden” – eksperymentalny statek typu rotorowiec
 Baden-Baden – krater na powierzchni planetoidy (951) Gaspra
 Baden-Baden – szwedzki zespół rockowy

Zobacz też:
 Baden